Claus Bo Larsen  (Odense, 28 de Outubro de 1965), é um árbitro de futebol dinamarquês. Já apitou Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2010.

Árbitros de futebol da Dinamarca
Naturais de Odense